«Вечерний вариант» () — художественный фильм режиссёра Дзидры Ритенберги, снятый на Рижской киностудии в 1980 году.

Сюжет 

Вторая лента Дзидры Ритенберги, снятая по произведениям Брониславы Паршевской и имеющая сильно выраженную социально-педагогическую направленность.

Главная героиня фильма приезжает работать по распределению в вечернюю школу небольшого провинциального города. Её современный подход к методике обучения не находит понимания среди новых коллег. Более того, невольно, она становится втянутой в сложные семейные отношения одного из своих учеников.

В ролях 

 Астрида Кайриша — Анна
 Роман Громадский — Виктор
 Индра Бурковска — Иева
 Юрис Жагарс — Юрис
 Лелде Викмане — Юлия
 Лигита Скуиня — Регина
 Майга Майниеце — директор школы
 Хелга Данцберга — Майга
 Ева Мурниеце — Аделаида
 Иза Бине — учитель физики
 Гунар Орделовскис — Арвид
 Янис Дзенитис — Улдис
 Диана Занде — Эрика
 Илга Витола — мать Яниса
 Олга Круминя — Рута Яновна

Съёмочная группа 

 Авторы сценария: Бронислава Паршевская, Владлен Дозорцев
 Режиссёр-постановщик: Дзидра Ритенберга
 Оператор-постановщик: Гвидо Скулте
 Композитор: Валтер Каминскис

Ссылки 
 Фильмы Дзидры Ритенберги

Фильмы-мелодрамы СССР
Фильмы-драмы СССР
Фильмы Рижской киностудии
Фильмы СССР 1980 года
Фильмы об учителях